Caixa (contenidor)
 Caixa de morts o taüt
 Acústica:
 Caixa acústica, element reverberatori que augmenta la intensitat de so d'algun aparell 
 Caixa (instrument musical), instrument musical derivat del tambor militar
 Màquines:
 Caixa negra, artefacte que enregistra els paràmetres de vol dels avions, vegeu 
 Caixa registradora, aparell destinat a registrar el valor de les vendes i a guardar-hi provisionalment els documents de pagament
 Caixa de canvis
 Caixa de música
 Caixa de cabals, recipient destinat a guardar-hi coses de valor
 Caixa (fusteria) 
 Economia: caixa d'estalvis, tipus d'entitat financera